Elegy (grupa muzyczna)
 Elegy (album Amorphis)
 Elegy (album Johna Zorna)
 Elegy (album Leaves' Eyes)
 Elegy (album Scream Silence)